Twins (в переводе с английского — «близнецы») может означать:

 Twins — поп-группа из Гонконга.
  — компилятивный альбом Орнетта Коулмана.
 Миннесота Твинс — профессиональный бейсбольный клуб.
 Твинс — пушка в игре «Танки Онлайн».

См. также 
 Близнецы
 TWiiNS